Meß steht für:
 Meß (Einheit), ehemaliges Volumenmaß

Meß ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Meß (* 1931), deutscher Fußballspieler
 Ingo Meß, deutscher Synchronsprecher, Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent

Siehe auch:
 Mess (Begriffsklärung)